TVM:
 Tovarna vozil Maribor (TVM) — завод-изготовитель грузовиков и автобусов в городе Марибор, Словения
 ТРК «Мелитополь» (TVM) — телекомпания в городе Мелитополь, Украина
 TVM — мальтийский телеканал
 TVMChannel (TVM) - российский телеканал, Москва